Allhelgona kan syfta på:

 Allhelgona socken – socken i Östergötland i Göstrings härad
 Allhelgona landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Allhelgona församling –  en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Allhelgona distrikt – ett distrikt i Mjölby kommun 2016–
 Lunds Allhelgonaförsamling – en församling i Torna kontrakt i Lunds stift

Se även
 Allhelgonakyrkan – flera kyrkobyggnader
 Allhelgonadagen
 Alla helgons dag
 Helgona